

Rio Vermelho est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Rio Vermelho est un cours d'eau de l'État de Goiás
 Rio Vermelho est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme